Џордан (Софија, 15. март 1987) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија 
 Само моя (2007)
 Какво съм ти виновен (2010)

Видеографија 

Рођени 1987.
Софијци
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи